Longsworth ist der Familienname der folgenden Personen:

 Eric Longsworth (* 1959), amerikanischer Jazz- und Fusionmusiker
 Laura Tucker-Longsworth, Politikerin aus Belize
 Lewis G. Longsworth (1904–81), amerikanischer Biochemiker